Vittinghoff gen. Schell ist der Name folgender Personen:

 Arnold von Vittinghoff gen. Schell (1593–1666), Domherr in Paderborn

 Friedrich von Vittinghoff gen. Schell (um 1670–1716), Domherr in Paderborn, Münster und Hildesheim
 Hermann Arnold von Vittinghoff gen. Schell (1701–1768), Domherr in Hildesheim und Münster
 Karl Friedrich von Vittinghoff gen. Schell (1751–1819), Domherr in Hildesheim, Münster und Osnabrück
 Wilhelm Franz von Vittinghoff gen. Schell (1619–1700), Domherr in Paderborn und Münster sowie Domkantor

Siehe auch:
 Vittinghoff